«Пе́рвый полёт челове́ка в ко́смос» — омнибусная серия почтовых марок, понимаемая в широком смысле как «специальные выпуски по поводу важных событий, даже если заранее не предполагалось, что они будут иметь схожий рисунок». В эту серию входят марки разных стран, выпущенные в 1961—1962 годах и посвящённые только Юрию Гагарину.

Тема космической филателии, посвящённая первому в мире космонавту, лётчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза  (1934—1968) или связанная с ним, настолько популярна, что появился даже специальный термин филателистическая гагариниана. В омнибусной серии «Первый полёт человека в космос» собраны самые первые почтовые марки филателистической гагаринианы.

Страны омнибусной серии

Обоснование списка стран 
Перечислим страны, выпуски почтовых марок которых составляют омнибусную серию «Первый полёт человека в космос». Список таких стран имеется в «Международной энциклопедии почтовых марок» на английском языке.

The first manned space flight took place on April 12, 1961. The space ship, piloted by Major Yuri Gagarin, made one orbital flight before returning
to earth and stamps portraying Gagarin were issued by Albania, Bulgaria, Cuba,
Hungary, Jordan, Mongolia, North Korea, East Germany, Poland, Rumania, Russia,
Surinam, Togo and North Vietnam. Czechoslovakia…

Перевод на русский язык.

Первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным, совершил успешный полёт по орбите вокруг Земли, и были выпущены почтовые марки с портретом Гагарина Албанией, Болгарией, Кубой, Венгрией, Иорданией, Монголией, Северной Кореей, Восточной Германией, Польшей, Румынией, Россией, Суринамом, Того и Северным Вьетнамом. Чехословакия…

В приведённый выше список входит 15 стран. Однако никакие выпуски почтовых марок 4 стран из них не могут войти в омнибусную серию, посвящённую только полёту Гагарина. Ниже приведён список этих 4 стран с кратким описанием их первых выпусков, посвящённых полётам человека в космос, в которых присутствуют другие космонавты.
 1. Куба. В начале 1963 года вышла серия марок с портретами Гагарина, Титова, Николаева и Поповича.
 2. Иордания. В начале 1964 года вышла серия марок, посвящённая только пилотируемой космической программе США «Меркурий».
 3. Суринам. В середине 1961 года вышла серия марок, посвящённая полётам Юрия Гагарина и Алана Шепарда.
 4. Того. В начале 1962 года вышла серия марок, посвящённая полётам Юрия Гагарина и Алана Шепарда.
Соответствующие выпуски почтовых марок остальных 11 стран составляют омнибусную серию, посвящённую полёту Гагарина.

Страны СЭВ 
Омнибусная серия «Первый в мире космический полёт» состоит только из выпусков почтовых марок стран, связанных с Советом экономической взаимопомощи (СЭВ), то есть экономически связанных с СССР. Ниже в этом разделе в таблице показан список всех 13 стран, связанных с СЭВ в 1961 году (год полёта Юрия Гагарина). Указана степень участия страны в СЭВ, а также вклад в омнибусную серию — количество марок и годы выпусков. Всего в омнибусной серии насчитывается 30 марок по каталогу Михель.

Марки омнибусной серии

Названия локальных серий 
Стандартных названий серий и выпусков почтовых марок не существует. В каждом каталоге почтовых марок используются свои собственные названия серий. Иногда они совпадают друг с другом. В частности, одинаковы названия выпусков всех стран омнибусной серии «Первый полёт человека в космос» в каталоге «Стэнли Гиббонс». Название серий передаёт взгляд каталога и страны, где выпущен каталог, на причину выпуска и тематику почтовых марок.

Названия марок 
Омнибусная серия «Первый в мире космический полёт» состоит из выпусков почтовых марок 11 стран. Их список, упорядоченный по странам и затем по каталогу Михель, показан ниже в этом разделе. Номера, даты выпусков и названия марок взяты из каталога Михель, по которому омнибусная серия насчитывает 30 марок.

 Народная Республика Албания

 Народная Республика Болгария
 № 1231 (1961-04-26). Ракета над Землёй, космонавт Юрий Алексеевич Гагарин

 Венгерская Народная Республика
 № 1753 (1961-04-25). Старт ракеты
 № 1754 (1961-04-25). Космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, ракета перед Землёй

 Социалистическая Республика Вьетнам
 № 166 (1961-06-15). Ю. Гагарин (1934—1968) и ракета
 № 167 (1961-06-15). Ю. Гагарин (1934—1968) и ракета

 Германская Демократическая Республика

 Корейская Народно-Демократическая Республика
 № 316 (1961-06-11). Юрий Гагарин (1934—1968), советский лётчик-офицер и космонавт. Космическая капсула, Земля
 № 317 (1961-06-11). Юрий Гагарин (1934—1968), советский лётчик-офицер и космонавт. Космическая капсула, Земля

 Монгольская Народная Республика
 № 221 (1961-05-01). Гагарин в «Меркуриевой» космической капсуле перед Землёй с орбитой
 № 222 (1961-05-01). Гагарин, Земля с орбитой

 № 224 (1961-05-01). Гагарин, Земля с орбитой

 Польская Народная Республика
 № 1226 (1961-04-27). Юрий Гагарин (1934—1968), советский лётчик-офицер и космонавт
 № 1227 (1961-04-27). Земля и орбита ракеты

 Социалистическая Республика Румыния

 Союз Советских Социалистических Республик

 Чехословацкая Социалистическая Республика

 № 1264 (1961-04-13). Космонавт

Ссылки на источники

Источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Космическая филателия
1961 год в космонавтике
1961 год в науке
1961 год в СССР
Апрель 1961 года
Филателистическая гагариниана